Az 1939-es férfi kosárlabda-Európa-bajnokságnak Litvániában Kaunas adott otthont 1939. május 21. és május 28. között. Az Eb-n nyolc csapat vett részt. A tornát a címvédő és házigazda litván válogatott nyerte meg. A magyar válogatott a hetedik helyen végzett.

Lebonyolítás 
A nyolc csapat egyetlen csoportot alkotott, amelyben körmérkőzéseket játszottak. A csoport végeredménye lett az Európa-bajnokság végeredménye.

Eredmények

Végeredmény

Források 
 
 
 
 

1939
Kosarlabda